Okręty US Navy o nazwie USS  "Pictor":
 Pierwszy "Pictor" (AF-27) nie został ukończony, jego budowa została przerwana 22 maja 1944.
 Drugi "Pictor" (AF-54) był okrętem magazynowym typu Alstede, który był w służbie w latach 1950 - 1969.
Pictor